La Ferrière, település Franciaországban, Côtes-d’Armor megyében
La Ferrière, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
La Ferrière, település Franciaországban, Isère megyében
La Ferrière-de-Flée, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
La Ferrière-au-Doyen, település Franciaországban, Orne megyében
La Ferrière-Bochard, település Franciaországban, Orne megyében
La Ferrière-aux-Étangs, település Franciaországban, Orne megyében
La Ferrière-Harang, település Franciaországban, Calvados megyében
La Ferrière-sur-Risle, település Franciaországban, Eure megyében
La Ferrière-Béchet, település Franciaországban, Orne megyében